Tomasz Zamoyski (Tomasz z Łazina i Zamościa, XV w.) – protoplasta rodu Zamoyskich, szlachcic ziemi łęczyckiej, po nabyciu wsi Wierzba i Zamość (obecnie Stary Zamość) przeniósł się na tereny ówczesnej Rusi Czerwonej; ojciec Floriana (†1510, wójt w Chomęciskach, Krasnem i Piaskach, założyciel „kanclerskiej” linii Zamoyskich) oraz Macieja (rotmistrz królewski, od którego pochodzą młodsze linie rodu).
 Tomasz Zamoyski (1594–1638) – kanclerz wielki koronny od 1635, podkanclerzy koronny od 1628, wojewoda kijowski od 1619, wojewoda podolski od 1618, drugi ordynat zamojski.
 Tomasz Józef Zamoyski (1678–1725) – piąty ordynat zamojski, syn Marcina i Anny Franciszki z Gnińskich, starosta płoskirowski, grodecki, pułkownik królewski.
 Tomasz Antoni Zamoyski (1707–1752) – siódmy ordynat zamojski, wojewoda lubelski (od 1744).
 Tomasz Franciszek Zamoyski (1832–1889) – hrabia, czternasty ordynat zamojski, wnuk Stanisława Kostki, syn Konstantego i Anieli z Sapiehów, ojciec Natalii, Maurycego Klemensa, Franciszka Tomasza, Marii, Józefy i Józefa Zamoyskich.
 Tomasz Zamoyski (1861–1935) – hrabia, właściciel dóbr Jabłoń i Iwie, syn Augusta i Elfrydy z Tyzenhauzów, mąż Ludmiły z Zamoyskich, ojciec Elżbiety, Elfrydy i Augusta.
 Tomasz Zamoyski (ur. 1909) – hrabia, syn Adama Zdzisława, wnuk Stefana.

Zobacz też